Il doppio del Mercedes Cup 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

František Čermák e Leoš Friedl erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Christopher Kas e Philipp Kohlschreiber hanno vinto in finale 6–3, 6–4, contro Michael Berrer e Miša Zverev.

Teste di serie

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti)
  Julian Knowle /  Jürgen Melzer (primo turno)

  Oliver Marach /  Michal Mertiňák (primo turno)
  Christopher Kas /  Philipp Kohlschreiber (campioni)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 2008
ATP Tour 2008